papa Stefano I, 254-257, santo;
 papa Stefano, 752, morto prima della consacrazione, è talvolta considerato Papa, causando l'aumento della numerazione dei papi successivi;
 papa Stefano II o III, 752-757;
 papa Stefano III o IV, 768-772;
 papa Stefano IV o V, 816-817;
 papa Stefano V o VI, 885-891;
 papa Stefano VI o VII, 896-897;
 papa Stefano VII o VIII, 929-931;
 papa Stefano VIII o IX, 939-942;
 papa Stefano IX o X, 1057-1059.